

Подстола — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Подстола — село в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства